Спайк Стент (, род. 3 августа 1965 года) ― британский музыкальный продюсер и диджей, работавший со многими исполнителями, включая: Мадонну, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode, Граймс, Эда Ширана, Бет Ортон, Гарри Стайлза, Фрэнка Оушена, Селену Гомес, All Saints, Spice Girls, Леди Гагу, Coldplay, Mansun, Maroon 5, Muse, Лили Аллен, Гвен Стефани, Моби, No Doubt, Ленку, Ашера, Kaiser Chiefs, Linkin Park, Yeah Yeah Yeahs, Oasis, Keane, Massive Attack, Bastille и Take That.

Жизнь и карьера
Стент вырос в Хэмпшире, Англия. Он начал работать инженером в студии Jacob Studios еще подростком, затем два года проработал в Trident Studios. Затем Стент перешел в Olympic Studios в Барнсе, на юге Лондона. Он работал с такими музыкантами, как Massive Attack, Бьорк, Madonna, U2, Keane и Oasis.

В настоящее время Стент работает в двух студиях: Mix Suite LA in EastWest Studios и Mix Suite UK.

Награды и номинации

Grammy Awards

Billboard Music Awards

Music Producers Guild (MPG) Awards

Избранная дискография

2020-е 

 2020: Marilyn Manson – We Are Chaos
 2020: 5 Seconds of Summer –  Calm
 2020: Niall Horan – Heartbreak Weather
 2020: Ted When – Edge Off
 2020: Miley Cyrus – Plastic Hearts

2010-е 

 2019: Charli XCX featuring Lizzo - "Blame It on Your Love"
 2018: Post Malone – "Stay"
 2018: Cardi B – "Thru Your Phone"
 2018: Elton John – "REVAMP" tracks "Your Song" Featuring Lady Gaga & Bennie & The Jets featuring Pink & Logic
 2018: Pale Waves – "Heavenly"
 2018: Jade Bird – "Lottery"
 2018: Chvrches – "Love is Dead"
 2018: Years & Years – "Sanctify"
 2018: Rudimental – "These Days Featuring Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen"
 2018: Marshmello Featuring Anne Marie – "Friends"
 2017: Kesha – "This is Me from The Greatest Showman"
 2017: Miguel – "War & Leisure"
 2017: Bishop Briggs – "Dream"
 2017: Jessie Ware – Glasshouse
 2017: PVRIS – "All We Know of Heaven, All We Need of Hell"
 2017: Justin Bieber  and BloodPop– "Friends"
 2017: Muse – "Dig Down"
 2017: Mondo Cozmo – "Plastic Soul"
 2017: Niall Horan – "Slow Hands"
 2017: Vince Staples – Big Fish Theory
 2017: Harry Styles – Harry Styles
 2017: Эд Ширан – ÷
 2017: Julia Michaels – "Issues"
 2017: Julia Michaels – "Uh Huh"
 2017: Julia Michaels – "Nervous Systems"
 2017: Rita Ora – "Your Song"
 2017: Liam Gallagher – "As You Were"
 2017: DreamCar – "Dreamcar"
 2017: Take That - “Giants”
 2016: Gwen Stefani – This Is What the Truth Feels Like
 2015: Selena Gomez – Revival
 2015: Florence + the Machine – How Big, How Blue, How Beautiful
 2015: CHVRCHES – Every Open Eye
 2015: Grimes – Art Angels
 2015: Duran Duran – Paper Gods
 2014: Coldplay – Ghost Stories
 2014: Эд Ширан – x
 2014: The Script – No Sound Without Silence
 2014: Kasabian – 48:13
 2013: Biffy Clyro – Opposites
 2013: Bastille – Bad Blood
 2013: Rudimental – Home
 2013: White Lies – Big TV
 2013: Haim – Days Are Gone
 2013: Moby – Innocents
 2013: John Newman – Tribute
 2013: One Direction – Midnight Memories
 2012: Frank Ocean – Channel Orange
 2012: No Doubt – Push and Shove
 2012: Тейлор Свифт –  Red
 2012: Muse – The 2nd Law
 2011: Florence + The Machine – Ceremonials
 2011: Coldplay – Mylo Xyloto
 2011: Bruce Springsteen – Wrecking Ball
 2010: Lights – The Listening 
 2010: Usher – Raymond v. Raymond
 2010: Nelly Furtado - The Best of Nelly Furtado 
 2010: Hurts – Happiness
 2010: Goldfrapp – Head First
 2010: Ellie Goulding – Lights
 2010: P Diddy – Last Train to Paris 
 2010: Take That – Progress
 2010: James Blunt – Some Kind of Trouble
 2010: The Wanted – The Wanted
 2010: N.E.R.D – Nothing
 2010: Duran Duran – All You Need Is Now
 2010: The Script – Science and Faith
 2010: Cheryl Cole – Messy Little Raindrops
 2010: Christina Aguilera – Bionic

2000-е 

 2009: Green Day – 21st Century Breakdown 
 2009: Lady Gaga – The Fame Monster  
 2009: Tegan & Sara – Sainthood 
 2009: Muse – The Resistance
 2009: Vedera – Stages 
 2009: Cheryl Cole – 3 Words 
 2009: Ciara – Fantasy Ride 
 2009: Franz Ferdinand – Tonight: Franz Ferdinand 
 2009: FrankMusik – Complete Me 
 2009: The Yeah You's – Looking Through You
 2009: The Yeah Yeah Yeahs – It's Blitz
 2009: Lenka – Trouble Is a Friend
 2009: Sean Garrett – Turbo 919 
 2009: Lily Allen – It's Not Me, It's You 
 2008: The Script – The Script 
 2008: Sneaky Sound System – Sneaky Sound System 
 2008: The Pussycat Dolls – Doll Domination 
 2008: CSS – Donkey
 2008: Pink – Funhouse
 2008: Beyoncé – I Am... Sasha Fierce
 2008: Madonna – Hard Candy
 2007: M.I.A. – Kala 
 2007: Maroon 5 – It Won't Be Soon Before Long
 2007: Arcade Fire – Neon Bible 
 2007: Hard-Fi – Once Upon a Time in the West 
 2007: Stereophonics – Pull The Pin 
 2007: Natasha Bedingfield – N.B
 2007: Бьорк – Volta
 2006: Depeche Mode – The Complete Depeche Mode 
 2006: The Feeling – Twelve Stops and Home
 2006: Keane – Under the Iron Sea
 2006: Gwen Stefani – The Sweet Escape
 2005: Madonna – Confessions on a Dance Floor
 2005: Goldfrapp – Supernature
 2005: Fischerspooner – Odyssey
 2005: Kaiser Chiefs – Employment 
 2005: Aqualung – Strange and Beautiful 
 2005: Dave Mathews Band – Stand Up
 2005: The Black Eyed Peas – Monkey Business
 2004: Бьорк – Medúlla
 2004: Keane – Hopes and Fears
 2004: Gwen Stefani – Love. Angel. Music. Baby.
 2004: Natasha Bedingfield – Unwritten
 2003: Massive Attack – 100th Window
 2003: Madonna – American Life
 2003: Dave Mathews Band – Some Devil
 2003: The Black Eyed Peas – Elephunk
 2002: Linkin Park – Reanimation
 2002: Oasis – Heathen Chemistry
 2001: No Doubt – Rock Steady
 2001: Бьорк – Vespertine
 2000: All Saints – Saints & Sinners 
 2000: Madonna – Music
 2000: Oasis – Standing on the Shoulder of Giants
 2000: Oasis – Familiar to Millions

1990-е 

 1998: Massive Attack – Mezzanine
 1998: Mansun – Six
 1997: U2 – Pop
 1997: Spice Girls – Spiceworld
 1997: Erasure – Cowboy
 1997: Бьорк – Homogenic
 1996: Spice Girls – Spice
 1994: Massive Attack – Protection
 1994: Madonna – Bedtime Stories
 1993: Depeche Mode – Songs of Faith and Devotion
 1991: The KLF – The White Room

1980-е 

 1989: ABC – Up
 1988: The Mission – Tower of Strength
 1987: Erasure – It Doesn't Have to Be
 1985: The Cult – Love

Примечания

Ссылки

Article by Paul Tingen from 1999: Spike Stent / The Work Of A Top-flight Mixer
Article by Paul Tingen in Sound on Sound magazine, February 2010: Spike Stent on his mix of Muse's album The Resistance

Музыкальные продюсеры Великобритании
Музыкальные продюсеры XX века
Музыкальные продюсеры XXI века
Ремиксеры